Лос Лаурелес има више значења:

 Лос Лаурелес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Лаурелес, Ел Енкуентро, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Лаурелес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лаурелес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лаурелес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лаурелес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лаурелес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лаурелес (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес, Лас Палмас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лаурелес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лаурелес, Гонзалењо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лаурелес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лаурелес (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лаурелес (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лаурелес (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Лаурелес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Лаурелес (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Лаурелес, Фелипе Карденас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Лаурелес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Лаурелес (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Лаурелес (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес, Санта Хулија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес, Лас Делисијас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Тонала, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лаурелес (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лаурелес (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лаурелес (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лаурелес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лаурелес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лаурелес (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лаурелес (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лаурелес (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лаурелес (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лаурелес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лаурелес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лаурелес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лаурелес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лаурелес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лаурелес (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лаурелес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Лаурелес (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Лаурелес (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Лаурелес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лаурелес, Ел Квавајоте (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лаурелес (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лаурелес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лаурелес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лаурелес (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Лаурелес (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Лаурелес (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Тонала, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лаурелес (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Лаурелес (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лаурелес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лаурелес, Пасо дел Серо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лаурелес (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лаурелес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лаурелес, Ел Тереро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лаурелес (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лаурелес (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лаурелес (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лаурелес, Сан Хосе де лос Лаурелес (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Лаурелес, Баранка Охо де Агва (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Лаурелес (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лаурелес (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лаурелес, Ранчо Агилиља (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лаурелес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лаурелес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лаурелес (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лаурелес (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лаурелес (Сан Хуан Диукси), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лаурелес (Сан Педро Апостол), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лаурелес (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лаурелес, Сан Исидро (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Лаурелес (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Лаурелес (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Лаурелес (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Лаурелес (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Лаурелес (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Лаурелес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Лаурелес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Лаурелес (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лаурелес, Руиз Кортинес Трес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лаурелес, Позо Куарента (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лаурелес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лаурелес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лаурелес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лаурелес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лаурелес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лаурелес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лаурелес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лаурелес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лаурелес (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лаурелес, Аранхуез (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лаурелес (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лаурелес (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лаурелес (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Лаурелес (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес, Умберто Олива (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес, Еухенио Велиз (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес, Санта Фе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес, Естебан Ривера (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес, Луис Табарес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лаурелес (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Лаурелес (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес, Ла Нормал (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лаурелес (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Лаурелес (Телчак Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Лаурелес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Лаурелес (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику